-{Come on Over}- може да се односи на:
Come on Over (албум Шанаје Твејн)
Come on Over (песма), песма Шанаје Твејн
Come on Over (албум Оливије Њутн-Џон)
Come on Over (ТВ серија)
Come on Over (песма Берија & Робина Гиба)
Come on Over (албум Тајрон Дејвис)
Come on Over (албум Плејн Вајт Тиз)
„-{Come on Over Baby (All I Want Is You)}-“, песма Кристине Агилере позната и као „-{Come on Over (All I Want Is You)}-“
Come on Over (представа Меј Вест)

__БЕЗКН__